Феєрія (, від  — фея, чарівниця):
 оповідання про дивовижну красу чи казка про фею
 жанр сценічних видовищних мистецтв (театрального, естрадного, циркового, кінематографічного), для якого характерний фантастичний чи казковий сюжет та постановочні ефекти для показу чарівних сцен
 драма-феєрія
 використання казкових елементів для розкриття повноти сюжету; наприклад, повість-феєрія Олександра Гріна «Червоні вітрила»
 термін, яким інколи перекладаються назви Чарівної країни (, ) з французьких та британських казок

Див. також 
 Феєрія мандрів

Посилання